De Bundesliga 2006/07 was de 44e editie in de historie van de Bundesliga, Duitslands hoogste voetbalniveau. Het was het 98e seizoen dat er om het (West-)Duits landskampioenschap gestreden werd. Het seizoen begon op 11 augustus 2006 en eindigde op 19 mei 2007. VfB Stuttgart werd voor de derde keer kampioen van de Bundesliga.

Met twee nederlagen op rij tegen 1. FC Nürnberg en Borussia Dortmund kende VfB Stuttgart de slechtste mogelijk start van het seizoen. Voor de winterstop stonden Werder Bremen en FC Schalke 04 samen aan de leiding. Schalke begon wisselvallig, maar bleef na een 0-3-overwinning tegen Stuttgart op de negende speeldag dertien wedstrijden op rij ongeslagen en werkte zich zo naar de top van de rangschikking. Recordkampioen FC Bayern München beleefde het slechtste seizoen sinds 1994/95. Werder Bremen en Schalke lieten aan het eind van de competitie steken vallen, waardoor Stuttgart de kans kreeg de titel te pakken.

Bayern München wist zich niet te plaatsen voor de UEFA Champions League. Zij zouden het in het seizoen 2007/08 moeten doen met een plaats in het toernooi om de UEFA Cup, evenals Bayer 04 Leverkusen en 1. FC Nürnberg. Hamburger SV plaatste zich voor de Intertoto Cup. 1. FSV Mainz, Alemannia Aachen en Borussia Mönchengladbach degradeerden.

Teams

Eindstand

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Meeste speelminuten

Nederlanders
Onderstaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 2006/07 uitkwamen in de Bundesliga.

Scheidsrechters

VfB Stuttgart

Bijgaand een overzicht van de spelers van VfB Stuttgart, die in het seizoen 2006/07 onder leiding van trainer-coach Armin Veh voor de vijfde keer in de clubgeschiedenis kampioen van Duitsland werden.

Externe links 
 Officiële site van de DFB
 Kicker.de
 Officiële site van de Bundesliga

Duits competitievoetbal 2006/07
Bundesliga (mannenvoetbal)